Роберто Кьячиг (; род. 1 декабря 1974, Чивидале-дель-Фриули) — итальянский баскетболист, игравший на позиции центрового. В составе сборной Италии — серебряный призёр Олимпийских игр 2004, победитель (1999) и бронзовый призёр (2003) чемпионатов Европы. Обладатель и MVP Кубка Сапорты (2001/2) и чемпион Италии (2003/4) с клубом «Монтепаски» (Сиена), обладатель Кубка вызова ФИБА (2008/9) с клубом «Виртус» (Болонья) и Кубка Италии (1998) с клубом «Фортитудо» (Болонья).

Спортивная карьера 
После выступлений за юношеские команды клуба «Беннетон» (Тревизо) дебютировал в составе основной команды клуба в сезоне 1993/94. Сезон 1994/95 провёл с командой лиги А2 «Петрарка» (Падуя), прежде чем ещё на год вернуться в «Беннетон». В октябре 1995 года провёл первые две игры в составе национальной сборной Италии в ходе отборочного турнира чемпионата Европы.

После одного сезона в Греции с клубом АЕК вернулся в Италию, где полтора сезона отыграл за болонский «Фортитудо», в 1998 году завоевав с ним Кубок Италии. Вторую половину сезона 1998/99 провёл с «Реджаной», а следующий сезон — с «Монтекатини». В 1999 году завоевал со сборной Италии чемпионское звание на чемпионате Европы.

Перед сезоном 2000/1 подписал контракт с «Монтепаски» (Сиена), в котором играл следующие шесть лет. В сезоне 2001/2 стал лидером чемпионата Италии по подборам (в среднем 9,6 за игру). В том же сезоне завоевал с клубом Кубок Сапорты в сезоне 2001/2 и был признан самым полезным игроком этого турнира. В сезоне 2003/4 с этой же командой стал чемпионом Италии. За время выступлений за «Монтепаски» успел стать со сборной Италии бронзовым призёром чемпионата Европы 2003 года и серебряным медалистом Олимпийских игр 2004 года. В 2004 году произведён в офицеры ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Последние игры за сборную провёл в рамках чемпионата Европы 2005 года.

Сезон 2006/7 начал в Испании с клубом «Памеса» (Валенсия), но уже в январе 2007 года снова вернулся в Италию, окончив сезон с римским «Виртусом». Следующие два года провёл с одноимённым клубом из Болоньи, став с ним в 2009 году обладателем Кубка вызова ФИБА.

С 2009 по 2018 год продолжал выступления в основном в командах низших дивизионов итальянского баскетбола, за исключением 5 матчей в Серии А, проведённых в начале сезона 2012/2013 с клубом «Анджелико» (Биелла). Клуб расстался с возрастным центровым уже в начале декабря 2012 года.

Статистика выступлений

Сборная Италии

Европейские клубные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты Италии
Центровые
Игроки БК «Тревизо»‎
Игроки БК «Петрарка Падова»‎
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Фортитудо» Болонья‎
Игроки БК «Реджана»‎
Игроки БК «Монтекатини-Терме»
Игроки БК «Сиена»‎
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Виртус» Рим‎
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Скафати»‎
Игроки БК «Бьелла»‎
Игроки БК «Фортитудо» Агридженто‎
Игроки сборной Италии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу